Go é um jogo de tabuleiro de origem chinesa.

Go ou GO também pode referir-se a:

Um código ISO 3166-2:BR do estado brasileiro de Goiás;
Go  (canção britânica), uma canção britânica no Festival Eurovisão da Canção 1989;
Go (linguagem de programação), um linguagem de programação feita pelo Google;
Gentuzumab ozogamicina, um fármaco antineoplásico;

Desambiguações de siglas